Лікарня́ний прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Лікарняний провулок — провулок у місті Дніпропетровськ.
 Лікарняний провулок — провулок у місті Донецьк.
 Лікарняний провулок — провулок у місті Київ.
 Лікарняний провулок — провулок у місті Луганськ.
 Лікарняний провулок — провулок у місті Херсон.

Провулки